La Vallée de Jacmel kan syfta på:

Haiti 

 La Vallée de Jacmel (kommun), Sud-Est, 
 La Vallée de Jacmel (ort), Sud-Est,